Дым:
 Дым — устойчивая дисперсная система, взвесь мелких твердых частиц в воздухе, образующихся в результате неполного сгорания некоторых материалов.

В культуре 
 «Дым» — роман Ивана Сергеевича Тургенева.
 «Дым» () — военный фильм, Северный Вьетнам, режиссёр Чан Ву.
 «Дым» — российский трёхсерийный фильм по одноимённому роману Ивана Тургенева, 1992 год.
 «Дым» — фильм-драма, США, 1994 год.
 «Дым» — рок-группа, созданная В. Троегубовым после ухода из «Крематория».
 «Дым» — музыкальный альбом рок-группы «Пикник», 1982 год.

Топонимы 
 Дым — устаревшее название реки Симдин, притока Вашки.
 Дым — приток реки Симдина.
 Дым — приток реки Дыма.

Прочее 
 Дым — хозяйство (двор) одной семьи, а также единица налогообложения (подымное) в Великом княжестве Литовском и Руси (IX—XVIII веках).